Лунгань () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Лунгань () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Лунгань.
 Лунгань () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Войнешть.
 Лунгань () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Ведя.